Дубенское — село в Шушенском районе Красноярского края России, входит в состав Синеборского сельсовета.

Население 

Год основания: 1829

Примечания 

Населённые пункты Шушенского района